Tjf eller TJF kan avse:

 tjf – en person som upprätthåller en tjänst, när den ordinarie befattningshavaren tillfälligt är frånvarande, se Tjänsteförrättande
TJF – en förening bildad år 1979 för att bevara olika gamla smalspårsfordon i Västervik, se Tjustbygdens Järnvägsförening